D8 steht für:
 Documenta 8, Weltausstellung zeitgenössischer Kunst im Jahr 1987 in Kassel
 Donkervoort D8 GTO, niederländischer Sportwagen
 Dálnice 8, tschechische Autobahn
 D8 (Kroatien), kroatische Nationalstraße
 D-Route 8, deutsche Teilr der EuroVelo-Route 15 (Rheinradweg)
 Djibouti Airlines (IATA-Code), dschibutische Fluggesellschaft

D-8 steht für:
 Gruppe der acht Entwicklungsländer, Gruppe von Entwicklungsländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung
 Nieuport-Dunne D-8, französisches Militärflugzeug
 4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol, Farb-Entwickler für Thermopapiere

Siehe auch:
 DVIII

D8